Man on the line (album), album van Chris the Burgh
 Man on the line (lied), titelsong van bovengenoemd album